est la formule brute de plusieurs isomères.

 rutinose, numéro CAS 
 néohespéridose, numéro CAS